Singaporese hockeyploeg (mannen)
 Singaporese hockeyploeg (vrouwen)